

Codici 
 D10 – codice ECO di alcune varianti della difesa slava, apertura degli scacchi

Altro 
 d10 – abbreviazione per dado a dieci facce, a forma di trapezoedro pentagonale
 Pista D10 – pista d'atterraggio in Antartide
 D10 – standard di videoregistrazione